698 км, 698-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 698 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 599059.
 698 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 303637.